Adulis Club é um clube de futebol da Eritreia com sede em Asmara.

Títulos 

  Division A: 1996, 2004, 2006

Referências 

Clubes de futebol da Eritreia